Franz Courtens (1854-1943) est un peintre belge
 Hermann Courtens (1884-1956) est un peintre belge,  de Franz Courtens
 Pierre Courtens (1921-2004), peintre, fils du peintre Hermann Courtens
 Jacques Courtens (1926-1988), peintre, fils du peintre Hermann Courtens
 Alfred Courtens (1889-1967)  est un sculpteur belge,  de Franz Courtens
 Antoine Courtens (1899-1969) est un architecte belge,  de Franz Courtens

 Michelle Courtens (1981) est une chanteuse néerlandaise.

Toponyme 
 Avenue Frans Courtens à Schaerbeek (Bruxelles).